Долина може да се односи на:

 Долина, природна депресија
 Ријечна долина
 Композитна долина, ријечна долина која се састоји од више наизмјеничних ерозионих проширења

или

 Горња Долина, насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Доња Долина, насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Црна Долина, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Долина (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Долина (Врбје), насеље у општини Врбје, Република Хрватска
 Долина (Добричка), насеље у општини Добричка, Република Бугарска
 Долина (Каолиново), насеље у општини Каолиново, Република Бугарска
 Долина (Трст), насеље у округу Трст, Република Италија

или

 Долина Оазе, департман у сјеверној Француској
 Долина Марне, департман у сјеверној Француској
 Силицијумска долина, средиште индустрије на југу залива Сан Франциско, САД
 Долина краљева, краљевска некропола староегипатских фараона
 Кедронска долина, долина кроз коју протиче поток Кедрон, Израел
 Випавска долина, предио у западној Словенији
 Долина смрти, долина у Великом Басену, САД
 Долина Бека, плодна долина у источном Либану
 Долина Аосте, планинска регија у сјеверозападној Италији
 Долина Кадиша, клисура у сјеверном Либану

или

 ФК Долина, фудбалски клуб из Падине, Република Србија
 Успавана долина (филм), играни филм из 1999.